Kurzweg ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Kurzweg (* vor 1960), deutscher Hörspielregisseur
 Detlef Kurzweg (Radsportler) (* 1955), deutscher Radsportler
 Peter Kurzweg (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Hans-Joachim Kurzweg (* 1936), Musiker, Orchester Jo Kurzweg